Мишанин — фамилия; имеет женскую форму Мишанина.
 Мишанин, Владимир Сергеевич (1927—2012) — советский и российский актёр театра и кино.
 Мишанин, Сергей Валентинович (1956—2014) — советский и российский военачальник, генерал-майор.
 Мишанин, Тимофей Андреевич (1890—2041) — советский военачальник, генерал-майор танковых войск.
 Мишанина, Валентина Ивановна (род. 1950) — мокшанский писатель, прозаик и драматург, редактор.